Влади́мир Алекса́ндрович Горо́хов (, Илимск,  — , ) — русский купец первой гильдии, филантроп.

Биография 
Родился предположительно в 1849 году в Иркутской губернии в Илимске, здесь в 1882 году занялся торговлей.

Впоследствии переехал в Томск, где стал купцом второй гильдии, а с начала 1890-х годов — первой.

Затем переехал в Бердск, здесь он в 1883 году соорудил крупчатую мукомольную мельницу.

Умер Горохов во время поездки по торговым делам в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище, однако, в соответствии с завещанием, через месяц его останки перевезли в Бердск и перезахоронили на территории Сретенской церкви. Со строительством Новосибирской ГЭС место кладбища было затоплено, но в 2008 году во время сильного обмеления Новосибирского водохранилища могила Горохова была найдена, и прах купца перезахоронили в Преображенском соборе Бердска. Имя купца Горохова присвоено одной из улиц Бердска.

Предпринимательская и общественная деятельность

Гороховская мельница 
В 1883 году Горохов построил крупчатую мукомольную мельницу, которая перемалывала в сутки около 90 тонн пшеницы. При мельнице была своя бесплатная лечебница для работников, а в 1903 году открылась ремесленная школа. Помимо обучения грамоте, школа готовила работников, обслуживавших мельницу и буксирные пароходы Горохова.

В декабре 1903 года купец с сыновьями учредил торговый дом «В. А. Горохов» (капитал — 1 млн. рублей).

Образование 
В 1887 году на средства Горохова было построено церковно-приходское училище. В 1897 год в селе Бердском по инициативе жены Горохова, Анны Ивановны, была открыта народная бесплатная библиотека, также построенная на средства самого Горохова. При библиотеке действовал «Народный дом» с самодеятельным театром. В 1899 году библиотеку посетило 135 человек.

Религиозная деятельность 
Когда в 1891 год по решению Епархиального совета была начата реконструкция Сретенского храма, который построен в 1808 году. Горохов оказал помощь в реализации этого проекта.

При строительстве собора Александра Невского в Новониколаевске жители города выбрали Горохова казначеем строительного комитета.

Здравоохранение 
В 1899 году томским обществом физического развития при поддержке Горохова была открыта детская колония для физически ослабленных детей.

В 1904 году Горохов изъявил желание выстроить в селе здание для сельской лечебницы с квартирой для врача и всеми необходимыми постройками. В 1906 году им была подана докладная записка губернатору с технической документацией и сметой, которые составил гражданский инженер А. Д. Крячков. Горохов предлагал построить лечебницу за свой счет, с условием, что расходы на это строительство будут возмещены ему не позже 1909 года. В октябре 1906 года Губернское управление утвердило проект, предложение было принято, однако осуществлено не было. Вскоре В. А. Горохов умер, наследники купца не заинтересовались строительством больницы.

Издательское дело и журналистика 
Принимал участие в издании «Сибирской газеты» в Томске и научных книг. В историко-статистическом сборнике «Алтай» (Томск, 1890) есть статья Горохова «Частная крупная промышленность». После смерти Горохова на его средства был издан сборник документов «Томск в XVII веке».

Развитие после смерти Горохова 

Ещё при жизни Владимира Горохова его сын Сергей, сторонник модернизации и механизации производства, предлагал ввести на мельнице современные машины и соединить её со складами канатной дорогой. Владимир Александрович, однако, возражал против механизации, грозившей оставить без работы большую часть персонала мельницы.

В 1908 году, после смерти Владимира Горохова, между мельницей и складами была протянута канатная дорога. Для её строительства Сергей, сам инженер по образованию, выписал из Цюриха швейцарского инженера Эжена Липперта.

Награды 
Владимир Горохов был удостоен ордена Святой Анны III степени и золотой медали «За усердие».

Адреса

Адреса в Томске 
Склад торгового дома «В. А. Горохов» — Набережная реки Томи, д. 25 
7010040000

Адреса в Новониколаевске 
В Новониколаевске усадьба Горохова находилась на углу Кабинетской и Воронцовской улиц. Контора купца располагалась на Каменской улице.

Семья 
 жена — Анна Ивановна;
 сын — Александр Владимирович (1888—1920), был арестован за финансовую помощь колчаковскому режиму и умер после тюремного заключения в инфекционной больнице в Томске;
 правнук — Кирилл Александрович Днепровский (род. 1958).

Примечания

Ссылки 
 Бердск православный.
 Старый Бердск — Купец Горохов.
 История Бердска: о затопленном городе и его душе.
 Легенды Томска. Кирилл Днепровский, потомок купца Горохова

Купцы Томска
Члены Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества
Персоналии:Бердск
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Похороненные в Бердске
Перезахороненные с Ваганьковского кладбища